Contea di Mêdog – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Mêdog – villaggio della contea di Mêdog